Мартина Навратилова је пети пут освојила турнир. У финалу је победила Крис Еверт Лојд резултатом 7:6, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Вимблдон 1984.
Вимблдон — жене појединачно